Загоровка — название населённых пунктов на Украине:

 Загоровка — село в Маневичском районе Волынской области.
 Загоровка — село в Кролевецком районе Сумской области.
 Загоровка (до 2016 г. — Память Ленина)— село в Менском районе Черниговской области.